Belten steht für:

 Belten (Vetschau/Spreewald), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Belten (Wermelskirchen), ehemaliger Wohnplatz in Wermelskirchen, Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen
 anderes Wort für Belting (Gesangstechnik)

Siehe auch:
 Belden
 Belton